Чечёры и Чечеры — название населённых пунктов в России:

 Чечеры — деревня в Унинском районе Кировской области.
 Чечеры — село в Добровском районе Липецкой области.
 Чечеры — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Чечеры — посёлок в Шацком районе Рязанской области.

См. также 
 Чечёра